Agroecius (ou Agroetius) est le nom de plusieurs personnalités de la Rome antique :
 Agroecius (fl. ), étudiant arménien de Libanios ;
 Agroecius (mort en 413), capturé et exécuté par Decimus Rusticus ;
 Agroecius , personnalité de Narbonne, possiblement la même personne que le grammairien ci-bas ;
 Agroecius (fl. ), grammairien, auteur de De Orthographia et Differentia Sermonis ;
 , correspondant de Césaire d'Arles ;
 Agroecius Domesticus.

Notes et références